Di seguito sono riportati i podi realizzati in carriera da Federica Pellegrini nelle diverse edizioni dei campionati italiani di nuoto.

Note 

Nuoto